Зона Америка — одна из трёх региональных зон в розыгрыше Кубка Дэвиса 2011 года. Состоит из 4-х групп.

Группа I

Группа II

Группа III 
 Санта-Крус-де-ла-Сьерра, Боливия, грунт

 15 — 19 июня 2011

Предварительный раунд

Плей-офф 

НС — зачтён результат игры на предварительном раунде.

  и  переходят в группу 2 зоны Америка
  выбывают в группу 4 зоны Америка

Группа IV 
 Санта-Крус-де-ла-Сьерра, Боливия, грунт

 16 — 18 июня

  переходит в группу 3 зоны Америка.

Ссылки 
 Официальный сайт 

Регионы